Приключения капитана Блада — отменённая компьютерная игра в жанре hack and slash, разрабатывавшаяся студией «1С: Морской волк»

Игровой процесс 
По утверждению разработчика, в игре будет представлено 12 игровых миссий, а игровой процесс будет разделен на три части:
 рукопашные бои с многочисленными противниками, с использованием различных типов оружия (мушкеты, сабли, ножи). В них игрок будет управлять капитаном Бладом, а также в некоторых миссиях его другом Питтом. В бою могут быть использованы предметы окружения, ссуществует возможность подбирать выпавшее у врагов оружие;
 битвы с боссами в конце каждого уровня;
 морские путешествия на собственном корабле с возможностью морских схваток и захватом чужих судов.

Сюжет 
Игра создана по мотивам произведений Рафаэля Сабатини и повествует о приключениях главного героя этих произведений, капитана Питера Блада.
Действие игры разворачивается в средневековой новой Англии. Главный герой, Питер Блад, военный врач по образованию, был несправедливо осужден и сослан на остров Барбадос. С острова ему удается бежать, после чего, захватив испанский корабль, он становится самым знаменитым пиратом того времени.

История разработки 

Разработка игры началась в августе 2003 года, сразу после разработки «Пиратов Карибского моря», внутренней студией разработки компании Акелла, на тот момент проект возглавляли Дмитрий Демьяновский (руководитель студии и главный программист) и Андрей Иванченко (арт директор). В ноябре 2003 года, они покинули компанию «Акелла» и основали собственную компанию .dat, в результате этого проект был перезапущен, а руководить проектом стали: Ренат Незаметдинов (руководитель студии и главный дизайнер) и Юрий Рогач (арт директор). В апреле 2004 года проект был анонсирован для платформ PC и XBOX. Первый раз проект был показан публике на КРИ 2005 под названием «Одиссея капитана Блада». В сентябре 2005 года, проект был подписан с компанией Playlogic и анонсирован для nextgen платформы XBOX360. В ноябре 2005 года Ренат Незаметдинов покинул компанию Акелла, и перешёл работать в компанию Авалон, а Юрий Рогач стал арт супервайзором проекта Корсары 3, в результате чего проект был временно заморожен.

В 2006 году проект был перезапущен во второй раз, под руководством продюсерского центра Playlogic и переименован в «Приключения капитана Блада», а руководить проектом стали: Сергей Макеев (руководитель студии и технический директор) и Александр Нагорный (арт директор). В апреле 2006 года, проект демонстрировался на КРИ на стенде компании Intel. На КРИ 2007 была показана играбельная версия перезапущенного проекта с гораздо более мультяшным стилем графики. Игра победила в категории лучший экшн КРИ 2007. Осенью 2007 между компаниями Акелла и Playlogic возникли разногласия, в результате чего началась серия судебных разбирательств за владение IP для игра разрабатываемых Акеллой и издаваемых Playlogic: Спарта, Блад и т. д.. В ноябре 2007 года компания Акелла продала внутреннюю студию разработки «Приключений капитана Блада» компании 1С. Студия получила статус дочерней компании 1С и была названа «1С:Морской Волк», дата выхода «Приключений капитана Блада» была перенесена на осень 2008 года. В апреле 2008 года версия для XBOX360 была показана на КРИ 2008 и победила в номинации «Лучшая игра для игровых консолей». В августе 2008 года Александр Нагорный покинул компанию и перешёл в компанию Gaijin Entertainment, арт направление возглавили Артем Власкин (арт директор) и Антипов Константин (арт супервайзор), дата выхода проекта была перенесена на 2009 год. В результате недовольства переходом из Акеллы в 1С часть сотрудников уволилась и количество людей работающих над проектом сократилось с 32 до 18. Весной 2009 года озвучивание проекта передали двум компаниям TriHorn Productions и Gaijin Sound. В декабре 2009 года началось тестирование мастер кандидата для PC и XBOX360 компанией QLOC. В мае 2010 проект был показан на КРИ 2010 и победил в номинации «Лучшая игровая графика». В июле 2010 года протестированный мастер-диск игры был передан родительской компании издателю, а команда разработки капитана Блада в полном составе перешла на другие проекты или в другие компании. На сегодняшний день проект все ещё не выпущен, возможно из за незаконченных судебных разбирательств за бренд «Капитан Блад» с компанией Playlogic. В апреле 2021 года стало известно, что финальная версия игры не была утеряна, некий пользователь опубликовал статью на DTF с кратким разбором игры, позже на Youtube появился ролик демонстрирующий игровой процесс, по заявлению автора - игра полностью завершена. Позже на DTF была выпущена статья с обзором игры.

По информации со страницы проекта на DTF, музыкальное и звуковое оформление игры готовится студиями TriHorn Productions и Gaijin Sound.

25 апреля 2021 года был опубликован играбельный билд одним из пользователей форума Old-Games. На данный момент она доступна на трекерах.

28 ноября 2022 года на Github под лицензией GPLv3 был опубликован исходный код игры.

Оценки и награды 
 На КРИ-2007 игра получила награду в номинации «Лучшая экшен-игра»
 На КРИ-2008 игра получила награду в номинации «Лучшая игра для игровых консолей»
 На КРИ-2010 игра получила награду в номинации «Лучшая игровая графика»

Примечания

Ссылки 
 Геймплейное видео

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2010 года
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры о пиратах
Компьютерные игры по мотивам книг
Полностью отменённые компьютерные игры